Сан Мартин де лос Кансекос има више значења:

 Општина Сан Мартин де лос Кансекос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мартин де лос Кансекос (Сан Мартин де лос Кансекос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику